Нардини, Пьетро (1722—1793) — итальянский скрипач, композитор и музыкальный педагог.
 Нардини, Фамиано (1660—1664) — итальянский археолог.

Примечания